Гай Лициний Красс () — древнеримский государственный деятель, народный трибун 145 года до н. э. Возможно, сын одноимённого консула 168 года.

Согласно Цицерону, Гай Лициний стал первым из трибунов, кто, говоря на форуме, обращался не к сенату, а к народу. Впрочем, Плутарх пишет, что это был Гай Гракх.

Во время своего трибуната Гай Лициний предложил законопроект, по которому новые члены жреческих коллегий должны были выбираться народом. Это предложение было отклонено из-за противодействия Гая Лелия.

Примечания 

Лицинии Крассы
Народные трибуны